Семён Сергеевич Рогозин () — российский спортсмен, мастер спорта международного класса по мотокроссу и суперкроссу.  Многократный чемпион России, чемпион Европы. Участник чемпионата мира по мотокроссу в классе MXGP,  мастер спорта России международного класса

Биография 
С 5 лет занимается мотокроссом и суперкроссом. Один из своих главных кубков Семён завоевал в 2014 году, став чемпионом Европы по мотокроссу. Наиболее удачным в карьере Семена Рогозина стал 2016 год. Он стал абсолютным чемпионом России и вошёл в состав российской сборной (вместе с Евгением Бобрышевым и Всеволодом Брыляковым) на Мотокроссе Наций в Маджоре (Италия), где команда заняла 11-е место среди 28 стран.

19 октября 2014 года по приглашению организаторов и впервые в истории российского мотоспорта вместе со спортсменами из девяти государств Рогозин  принял участие в Интернациональном чемпионате по мотокроссу среди азиатских стран, проходившем в южнокорейском Чхонсоне. По итогу гонки Семён стал победителем чемпионата азиатских стран. Через год Рогозин вновь одержал победу в этом турнире.

Личная жизнь 

Жена: Рогозина Ольга Петровна, 24.11.1987 г.р. Сын: Рогозин Савелий Семёнович, 26.09.2018 г.р.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Motocross.ru

Мотогонщики России